Athribis kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Banha, guvernementshuvudort, Al-Qalyubiyya, 
 Athribis (fornlämning i Egypten), Sohag, 

Robotskapade Egyptenförgreningar